Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Internationaux de Strasbourg 2014 der Damen, die von 17. bis 19. Mai 2014 stattfanden.
Es nahmen 32 Spielerinnen teil von denen sich vier Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2014
2014